Powell-River-Sunshine-Coast est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique.

Géographie

Liste des députés

Résultats électoraux 

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique